Karangnongko (onderdistrict), in de Indonesische provincie Midden-Java
 Karangnongko (Karangnongko), een plaats in dit onderdistrict
 Karangnongko (Kebonagung), in Oost-Java
 Karangnongko (Mojosongo), in Midden-Java
 Karangnongko (Nalumsari), in Midden-Java
 Karangnongko (Poncokusumo), in Oost-Java